Alexander der Große  steht für:

 Alexander der Große (356 v. Chr.–323 v. Chr.), griechisch-makedonischer König
 Alexander der Große (1956), spanisch-US-amerikanischer Film von Robert Rossen

Siehe auch:
 Flughafen Alexander der Große